Departamentul Dakoro se poate referi la:

Departamentul Dakoro, Burkina Faso
Departamentul Dakoro, Niger

Vezi și
Dakoro (dezambiguizare)